Шенкер (, Shenker) — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1959) — швейцарская экономистка, ректор Базельского университета (с 2015).
 Шенкер, Генрих (1868—1935) — австрийский музыковед.
  (1842—1901) — основатель Schenker AG.
 Шенкер, Золтан (1880—1966) — австро-венгерский и венгерский фехтовальщик.
  (1886/1887-1954) — австрийский художник и фотограф, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
  (род. 1937) — швейцарский историк и бенедиктинский монах, аббат Мариастейнского аббатства (1995—2008).
 Шенкер, Михаэль (род. 1955) — немецкий рок-гитарист, брат Рудольфа Шенкера.
  (род. 1960) — израильский философ науки, профессор Еврейского университета в Иерусалиме, член Европейской академии (с 2020).
 Шенкер, Рудольф (род. 1948) — немецкий музыкант, основатель группы «Scorpions», её гитарист и композитор.
  (род. 1954) — швейцарский политик, депутат Национального совета (2003—2019).
  (род. 1956) — американский специалист по компьютерным технологиям, лауреат премии Париса Канеллакиса (2017).
  (род. 1953) — американский физик, лауреат премии Ларса Онзагера (2010).
  (1942—2013) — немецкий композитор-авангардист и тромбонист.

См. также 
 Schenker AG — немецкая компания, занимающаяся логистическими услугами и грузоперевозками.